Нейчев — фамилия.
 Нейчев, Минчо Колев (1887—1956) — болгарский политик, министр, председатель Президиума Народного собрания Болгарии.
 Нейчев, Петар Шишков — болгарский революционер.
 Нейчев, Полихрон — болгарский общественный деятель, историк, учитель.
 Нейчев, Юлиан Нейчев (род. 1970) — болгарский футболист, нападающий